Le terme Neper peut désigner
 Le patronyme d'un mathématicien du  connu aussi sous le nom de John Napier
 Une unité de mesure, le néper, ou Np
 Un dieu égyptien, Nepri